Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Danskoj.

Povijest
Danska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori